Павел Третьяков:
 Третьяков, Павел Михайлович (1832—1898) — российский купец-предприниматель, коллекционер и меценат.
 Третьяков, Павел Петрович  (1864—1937) — конструктор и организатор оружейного производства, генерал-майор, начальник Тульского оружейного завода.